Plaats in Indonesië
 Pengarasan (Bantarkawung), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Pengarasan (Dukuhturi), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java